Le tournoi du Queen's est un tournoi de tennis professionnel. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 15 au .

Andy Murray remporte le simple messieurs. En finale, il bat Kevin Anderson, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut.

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Argentin Leonardo Mayer et du Français Julien Benneteau, en raison d'une rechute de sa pubalgie.
 Lors de leur huitième de finale, John Isner et Feliciano López réalisent ensemble 65 aces (36 pour l'Américain et 29 pour l'Espagnol) et battent ainsi le record du nombre d'aces dans un match en 2 sets gagnants.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2015
Tennis en Angleterre en 2015
Tennis en juin 2015
Sport à Londres en 2015